Dies ist eine Liste der NRO-Satellitenstarts (National Reconnaissance Office Launches). Es sind nur Missionen mit der Bezeichnung NROL aufgelistet, andere Starts für das NRO (z. B. mit älteren Keyhole- oder Trumpet-Satelliten) sind nicht aufgeführt.

Erklärung 
 Mission: Gibt die Missionsnummer an.
 Satelliten: Nennt die Nutzlasten, welche bei der Mission gestartet wurden.
 Startdatum (UTC): Gibt den Tag und die Uhrzeit des Starts an.
 Trägerrakete: Bezeichnet den Raketentyp, der genutzt wurde.
 Startplatz: Gibt den Startort und die Startrampe an.
 Orbit: Nennt die Art von Umlaufbahn, aus welcher die Nutzlast arbeitet.
 Funktion: Gibt einen kurzen Überblick, worum es sich bei der Nutzlast handelt.
 Status: Beschreibt, sofern verfügbar, ob die Nutzlast aktiv, inaktiv oder erst geplant ist.
 Logo: Zeigt das offizielle Missionslogo des NRO.
 Anmerkungen: Gibt weitere Informationen über die Mission.

Liste der Satelliten 
Stand der Liste:

Weblinks 
 NROL launches bei Gunter′s Space Page (englisch).

Einzelnachweise 

!NROLSatelliten
Nro
!